Schiesser oder Schießer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Schiesser, Edler von Reifegg (1863–1926), österreichisch-ungarischer Offizier
 Christian Schiesser (* 1972), österreichischer Schauspieler
 Franz Schiesser (1954–2012), Schweizer Politiker (SP)
 Fritz Schiesser (* 1954), Schweizer Politiker (FDP), Präsident des ETH-Rats
 Giaco Schiesser (* 1953), Kulturwissenschaftler, Philosoph, Publizist
 Heinz Schießer (* 1942), österreichischer ehemaliger Bankangestellter, Historiker und Sachbuchautor
 Horst Schiesser (* 1930), deutscher Bäckerei-Unternehmer
 Jacques Schiesser (1848–1913), Schweizer Unternehmer
 Mario Schießer (* 1964), deutscher Boxer
 Stephan Schiesser (* 1956), Schweizer Politiker (LDP)
 Ulrike Schiesser (* 1971), österreichische Psychologin und Psychotherapeutin sowie Buch- und Medienautorin

Orte:
 Schießer (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft von St. Georgen an der Leys, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Schießer oder Schiesser steht für:
 Schiesser, ein Textilunternehmen
 den Pochstempel in einem Pochwerk
 im Bergbau den Sprenghauer